Partito Nuovo – partito politico brasiliano
Partito Nuovo – partito politico lettone del passato
Partito Nuovo – partito politico serbo
Nuovo Partito – partito politico taiwanese